Alchemilla gracilipes var. lovenii é uma espécie de rosácea do gênero Alchemilla, pertencente à família Rosaceae.

Referências

Ligações externas 

gracilipes